Chromoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen den Elementen Chrom und Sauerstoff. Diese sind:
 Chrom(II)-oxid (Chromoxid, CrO)
 Chrom(III)-oxid (Dichromtrioxid, Cr2O3)
 Chrom(IV)-oxid (Chromdioxid, CrO2)
 Chrom(VI)-oxid (Chromtrioxid, CrO3)

Ohne weitere Angaben ist oft Chrom(III)-oxid gemeint